Władysław Wysocki (kapitan)
 Władysław Wysocki (obserwator balonowy)